«Собака» () — одна из «Мрачных картин» Франсиско Гойи, написанная в 1819—1823 гг. Авторское название картины неизвестно. Это произведение также известно под названиями «Тонущая собака» () и «Голова собаки».

Это произведение, скорее всего, незавершённое, является частью группы работ с верхнего этажа «Дома Глухого», где Гойя жил с 1819 года. Неизвестно изначальное намерение художника. Голова собаки то ли появляется из-за склона, то ли выныривает из мутной воды. Собака смотрит вверх пронзительным, почти человеческим взглядом, вызывая глубокое беспокойство, обостряемое огромным пустым пространством сверху. Картина производит неизгладимое впечатление на зрителя.

Композиция «Собаки» перекликается с «Монахом у моря» Каспара Давида Фридриха, написанным примерно на десять лет раньше. Однако, если Фридрих оставляет пейзаж узнаваемым, то Гойя идёт ещё дальше в разрыве с традиционной композицией. Он доводит до абсолюта упрощение среды и практически полное отсутствие формальной организации. «Тонущая собака» стала источником вдохновения для многих художников. Так, влияние Гойи заметно в картинах Пьера Боннара «Красная клетчатая скатерть» (1910) и Антонио Саура «Воображаемый портрет Гойи» (1966).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Benito Oterino, Agustín, La luz en la quinta del sordo: estudio de las formas y cotidianidad, Madrid, Universidad Complutense, 2002. Edición digital ISBN 84-669-1890-6
 Bozal, Valeriano, Francisco Goya, vida y obra, (2 vols.) Madrid, Tf. Editores, 2005. ISBN 84-96209-39-3.
 D’Ors Führer, Carlos, y MORALES MARÍN, Carlos, Los genios de la pintura: Francisco de Goya, Madrid, Sarpe, 1990. Sección «Estudio de la obra seleccionada», por Carlos D’Orf Führer, págs. 83-93. ISBN 84-7700-100-2
 Glendinning, Nigel, Francisco de Goya, Madrid, Cuadernos de Historia 16 (col. «El arte y sus creadores», nº 30), 1993.
 Torrecillas Fernández, María Carmen, «Las pinturas de la Quinta del Sordo fotografiadas por J. Laurent», Boletín del Museo del Prado, tomo XIII, número 31, 1992, págs. 57-69.

Ссылки 
 
 

Фрески «Дома Глухого»
Картины из собрания музея Прадо
Картины с изображением собак